Palazzo Nuovo – edificio di Belgrado
 Palazzo Nuovo – edificio di Roma
 Palazzo Nuovo – edificio di Bergamo
 Palazzo Nuovo – edificio di Torino
 Palazzo Nuovo – edificio di Stoccarda, Germania